CJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cheju International, Cheju, Corea del Sud